Народное Степное, Народно-Степное — деревня в Черлакском районе Омской области России. Входит в состав Татарского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Народное Степное находится на юге-востоке региона, в пределах Курумбельской степи, являющейся частью Чебаклы-Суминской впадины, примерно в 7 км от государственной границы с Казахстаном.

История 
В 1,3 км юго-юго-западнее деревни находится курганная группа «Народный-2» — материальное наследие древних поселенцев этих мест.

В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Татарское сельское поселение».

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 182 человек мужчин — 89, женщин — 93	(48,9 и 51,1 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 % от общей численности населения в 277 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Выезд к федеральной автотрассе А-320. Дорога к ближайшей железнодорожной станции — Черлак в нп. Черлак идёт примерно 3 км к югу.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Черлакского района